Кни́га Ено́ха — название нескольких книг, написанные от имени библейского персонажа Еноха.

 Первая книга Еноха (собственно «Книга Еноха» (), или «Эфиопская книга Еноха», сокр. «1 Енох»), псевдоэпиграфический текст относящийся к III столетию до н. э. или ранее, полностью сохранившийся на языке Геез, а также фрагментарно — на арамейском, сирийском, греческом, коптском и латинских языках. Не признается каноническим иудаизмом, входит в библейский канон Эфиопской православной церкви, прочими христианскими деноминациями считается апокрифической с 364 года после Лаодикийского собора, установившего стандартный библейский канон (Правило 60).
 Вторая книга Еноха («Книга тайн Еноха», или «Славянская Книга Еноха», или «Славянский апокалипсис Еноха», сокр. «2 Енох»), псевдоэпиграфический текст, повествующий о космогоническом опыте Еноха, до его вознесения на седьмое небо. Утраченный протограф (или протографы) датируется концом I века н. э.; известные списки (краткие и пространные) сохранились только на славянских языках, а также фрагментарно (краткая версия) на коптском. Книга представляет собой мост между ранними енохианскими апокалипсическими представлениями, и более поздними раввинскими традициями мистического иудаизма (хехалот). Имеет иное происхождение, чем «Первая книга Еноха», в нынешнем состоянии — христианский апокалипсис.
 Третья книга Еноха («Книга небесных Дворцов» (), или «Еврейская книга Еноха», сокр. «3 Енох»), псевдоэпиграфический мистический текст эсхатологического и ангелологического содержания, относящийся к V или IV веку н. э., исполненный на древнееврейском языке, с фрагментами на арамейском, греческом и латинском. Текст составлен как сообщение рабби Ишмаэля бен Элиша о его беседе с ангелом Метатроном. Считается одной из жемчужин еврейской мистической мысли, одним из мостов между ранним иудейским эзотеризмом и средневековым мистицизмом .
 Книга Еноха, одно из названий, под которым Джон Ди упоминает книгу по енохианский магии «Liber Logaeth» (1583), записанную Эдвардом Келли.